Джоджо () — английское имя и фамилия, а также ряд других значений:

Персоналии 
 Джоджо (род. 1990) — американская певица.
 Офферман, Джо Джо (род. 1994) — американская рестлерша, певица, актриса и танцовщица.
 Джоджо, Неманья (род. 1986) — сербский футболист, вратарь казахстанского клуба «Иртыш».
 Сива, Джоджо (род. 1986) — американская танцовщица.
 Майер, Джоджо (род. 1963) — швейцарский барабанщик.
 Мойес, Джоджо (род. 1969) — английская романистка, журналистка.
 Джоджо Кисс (род. 1996) — американская порноактриса.

Группы 
 K-Ci & JoJo — американская музыкальная группа.

Аниме и манга 
 JoJo’s Bizarre Adventure — серия выпусков манги, автором и иллюстратором которой является Хирохико Араки.
 JoJo’s Bizarre Adventure — сериал из OVA-адаптаций, созданных студией A.P.P.P.

Фильмы 
 Кролик Джоджо — трагикомедийный американский фильм 2019 года режиссёра и сценариста Тайки Вайтити.
 Невероятные приключения ДжоДжо — японский фильм 2017 года режиссёра Такаси Миикэ, созданный по мотивам одноимённой манги.